Britisk er et adjektiv, der betegner noget som havende tilknytning til Storbritannien eller De britiske Øer, typisk dog ikke Republikken Irland, navnlig efter dens uafhængighed i 1922. 

Britisk indgår i flere sammenhænge:

Stater og territorier 
Britisk Antarktis - er et britisk oversøisk territorium
Britisk Cameroun - var et mandatområde, som Storbritannien fik tildelt af folkeforbundet
Britisk Columbia eller British Columbia - er en canadisk provins
Britisk Guyana - er et land i det nordøstlige Sydamerika med kyst mod Atlanterhavet
Britisk Honduras - er et lille land i Mellemamerika ved det Caribiske Hav
Britiske Imperium - var en kolonimagt
Britisk Indien - er betegnelsen på Storbritanniens tidligere koloniområde
Britiske Jomfruøer - er et oversøisk territorium under Forenede Kongerige.
Britisk Kaffraria - var en tidligere koloni/underordnet enhed i dagens Sydafrika 
Britisk Nordborneo - var et britisk protektorat
Britisk Somaliland - udgjorde de engelske besiddelser på nordsiden af Somali-halvøen Afrikas Horn
Britisk oversøisk territorium - er et territorium som er underlagt britisk overhøjhed uden at være en del af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 
Britiske Øer - er en øgruppe udfor Europas nordvestlige kyst
Britisk Østafrika - var et britisk protektorat i Østafrika, senere kaldet Kenya-kolonien

Konflikter 
Britisk-irakiske krig eller Engelsk-irakiske krig - er navnet på en konflikt mellem Storbritannien og det nationalistiske Irak
Britisk-amerikanske krig (1812) - blev udkæmpet mellem USA – og Storbritannien og dets kolonier i Canada.

Andet
Britisk engelsk - er en variant af sproget engelsk og tales i nationen Storbritannien.
Britisk flag - Storbritanniens flag
Britisk politi - udgøres af et antal selvstændige politistyrker
Britisk pund - er møntenheden i Storbritannien
Britiske pund - er møntenheden i Storbritannien
Britiske monark - er navnet på den konstitutionelt monarkiske styreform
Britiske premierminister - er den politiske leder af Storbritannien
Britiske underhus - det britiske parlament
Britiske Jomfruøers guvernør - er repræsentant for den britiske monark i Det Forenede Kongeriges oversøiske territorium de Britiske Jomfruøer.
Britisk Østindisk Kompagni - var et selskab stiftet 31. december 1600 ved kongelig koncession af dronning Elisabeth I.
Britiske Johanniterorden - var oprindeligt i 1830erne en irregulær aflægger af Malteserordenen
Britisk humor - er en variant af humor, der har sit udspring i Storbritannien
Britiske Jomfruøers fodboldforbund - er det styrende organ for fodbold på Britiske Jomfruøer.
Britiske Jomfruøers kvindefodboldlandshold - er det nationale kvindefodboldlandshold på Britiske Jomfruøer